— 98-й император Японии и 3-й император Южной династии, правивший с 29 марта 1368 по октябрь 1383 года. Имя — Ютанари (); другие имена — Тёкэй-но-ин, Кэйдзю-но-ин. Прозвание — Какури.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Южный Двор
 Сёхэй (1346—1370)
 Кэнтоку (1370—1372)
 Бунтю (1372—1375)
 Тэндзю (1375—1381)
 Кова (1381—1384)

 Северный Двор
 Оан (1368—1375)
 Эйва (1375—1379)
 Коряку (1379—1381)
 Эйтоку (1381—1384)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Императоры Японии